

Geografia 
 Babai – suddivisione nel distretto di Hoshangabad, stato federato del Madhya Pradesh, India

Persone 
 Nasibi Tahir Babai – mistico e poeta albanese
 Babai (patriarca) - patriarca della Chiesa d'Oriente

Zoologia 
 Luisella babai – mollusco nudibranchio della famiglia Samlidae
 Phyllidia babai – mollusco nudibranchio della famiglia Phyllidiidae

Altro 
 Tre Babai – modo di chiamare i Tre Inquisitori di Stato nella Serenissima